Sela může znamenat:

příjmení osob
 Beni Sela (* 1971), izraelský sériový vrah
 Camilo José Cela (1916–2002), španělský básník a spisovatel, nositel Nobelovy ceny
 Dudi Sela (* 1985), izraelský tenista
 Lhasa de Sela (1974–2010), americká zpěvačka

jméno
 Sela Ward (*1956), americká herečka

sídlo
 Klinča Sela – opčina v Chorvatsku v Záhřebské župě
 Zagorska Sela – opčina v Chorvatsku v Krapinsko-zagorské župě
 Sela (Bijelo Polje) – vesnice v Černé Hoře, součást opčiny města Bijelo Polje
 Sela (Kolašin) – vesnice v Černé Hoře, součást opčiny města Bijelo Polje
 Sela (Kalinovik) – vesnice v Bosně a Hercegovině, součást opčiny města Kalinovik
 Sela (Osilnica) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Osilnica
 Sela (Podčetrtek) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Podčetrtek
 Sela (Sežana) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Sežana
 Sela (Sisak) – vesnice v Chorvatsku, součást města Sisak
 Sela (Šmarješke Toplice) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Šmarješke Toplice
 Sela (Videm) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Videm
 Sela Bosiljevska – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Bosiljevo
 Sela Ravenska – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Sveti Petar Orehovec
 Sela Žakanjska – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Žakanje
 Sela na Krasu – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Miren-Kostanjevica
 Sela nad Podmelcem – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Tolmin
 Sela pri Ajdovcu – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Žužemberk
 Sela pri Dobovi – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Brežice
 Sela pri Dobu – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Ivančna Gorica
 Sela pri Dolenjskih Toplicah – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Dolenjske Toplice
 Sela pri Dragatušu – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Črnomelj
 Sela pri Hinjah – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Žužemberk
 Sela pri Jugorju – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Metlika
 Sela pri Kamniku – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Kamnik
 Sela pri Otovcu – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Črnomelj
 Sela pri Raki – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Krško
 Sela pri Ratežu – vesnice ve Slovinsku, součást městské občiny Novo mesto
 Sela pri Semiču – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Semič
 Sela pri Sobračah – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Ivančna Gorica
 Sela pri Šentjerneju – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Šentjernej
 Sela pri Šmarju – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Grosuplje
 Sela pri Štravberku – vesnice ve Slovinsku, součást městské občiny Novo mesto
 Sela pri Šmarju – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Trebnje
 Sela pri Višnji Gori – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Ivančna Gorica
 Sela pri Volčah – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Tolmin
 Sela pri Vrčicah – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Semič
 Sela pri Zajčjem Vrhu – vesnice ve Slovinsku, součást městské občiny Novo mesto
 Sela pri Zburah – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Šmarješke Toplice
 Dobra Sela – vesnice v Černé Hoře, součást opčiny města Šavnik
 Drganja sela – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Straža
 Lovreća Sela – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Krapinske Toplice
 Mala sela (Črnomelj) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Črnomelj
 Mala sela (Litija) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Litija
 Mrčna sela – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Krško
 Moravička Sela – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Brod Moravice
 Stara sela – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Kamnik
 Nova sela – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Kostel
 Nova Sela (Kula Norinska) – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Kula Norinska
 Nova Sela (Omiš) – vesnice v Chorvatsku, součást města Omiš
 Nova Sela (Trilj) – vesnice v Chorvatsku, součást města Trilj
 Uršna sela – vesnice ve Slovinsku, součást městské občiny Novo mesto
 Velika sela – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Črnomelj
 Viča Sela – vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Krapinske Toplice

jiný význam
 Sela, izraelská stavební firma
 SELA viz Latinskoamerický hospodářský systém
 Sela (žalmy) – značka v žalmech, snad pro hudební vložku

podobné
 Selo, rozcestník